Лоска — село в Україні, Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.
 Лоска (Ласка) — річка в Україні, Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.
 Лоска — пам'ятка природи в окрузі Годонін, Чехія.